Джентилини:
  (род. 1961) — итальянский футболист, тренер.
 Джентилини, Франко (1909—1981) — итальянский художник.
  (род. 1937) — итальянский врач.

См. также 
 Джентилони